Municipio de Barnett puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barnett (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Barnett (condado de DeWitt, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DeWitt.
 Municipio de Barnett (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.
 Municipio de Barnett (condado de Forest, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Forest.
 Municipio de Barnett (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.